Osoby o tym nazwisku:
 Carl Forssell – szwedzki szermierz
 Lars Forssell – szwedzki pisarz
 Mikael Forssell – fiński piłkarz